Södra Borgeby och Gullsby är en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Sunne kommun, Värmlands län. Den omfattar bebyggelse i Södra Borgeby och Gullsby belägna strax öster om Sunne i Sunne socken

Befolkningsutveckling

Se även
 Sunne socken
 Sunne landskommun (1863–1951)
 Stora Sunne landskommun (1952–1962)
 Sunne köping (1963–1970)
 Sunne kommun (1971—)

Referenser

Orter i Sunne kommun
Småorter i Sverige